Le  est un club de hockey sur gazon belge, situé à Auderghem.

Historique 
Quelques années après la guerre (la seconde), la gestion du plateau du haut du Parc de Woluwé fut confiée au Ministère des Travaux Publics. Ce centre sportif était à l’époque constitué d’un terrain de football et de quelques terrains de tennis.

Il était réservé en priorité aux fonctionnaires des Travaux Publics, mais aussi à la plupart des autres fonctionnaires. C’est en tant que tel, qu’un certain Jean Legros, grand pratiquant sportif (cyclisme, football, athlétisme, natation, tennis) et fondateur de l’INEPS (ADEPS actuel), fréquentait ces installations. Lors de ses nombreux contacts avec diverses fédérations sportives, il eut l’opportunité de se voir confier l’entraînement physique des joueuses de hockey de l’équipe nationale (la grand-mère de Tom Boon en faisait partie !). Vous devinez la suite… Séduit par l’attrait de ce sport qui allie force, adresse, puissance et intelligence du jeu collectif, il voulut sans tarder le faire connaître à son épouse et autres joueuses de tennis.

C’est ainsi que naquit en 1953 la première équipe du Park (avec k à l’époque, s’agissant d’un sport d'origine anglo-saxonne). Une équipe Dames donc, qui comme vous pouvez le voir sur cette photo d’archives s’initiait avec la plus grande attention… dont la grand-mère de Laurine Delforge (notre représentante comme Arbitre aux J.O. de Rio) agenouillée !

Il ne fallut pas attendre très longtemps pour que les maris et les enfants de ces dames suivent l’exemple; et une ou deux années plus tard, la toute nouvelle section de hockey du Park se complétait d’une équipe messieurs, d’une équipe Cadets et d’une équipe Scolaires (les deux seules catégories d’équipes Jeunes de l’époque).

La machine était ainsi lancée sous l’impulsion de Jean Legros épaulé par Marcel Doyen, un autre acharné.

En 1959, notre section, qui était alors en pleine expansion, eut le malheur de perdre son principal fondateur.

Après avoir rempli les multiples fonctions du secrétariat depuis la création du Park, fonction qu’il cumulait avec celle d’entraîneur et de coach, Marcel Doyen accédait à la présidence en 1962. Sous son impulsion, les équipes se multipliaient et se bonifiaient. C’est du reste sous sa présidence que le Park Hockey Club Woluwé remporta en 1964, de haute lutte, la Coupe de Belgique, sans faire appel au handicap que lui conférait son classement de l’époque en division 3.

Cette victoire en coupe de Belgique fut véritablement le détonateur de la fulgurante progression de notre équipe fanion.

En effet, après deux montées en autant d’années, le Park connut ses années glorieuses en ne quittant plus la première division pendant 7 saisons. Plusieurs de nos joueurs furent appelés en sélections nationales scolaires et juniors. Deux d’entre eux eurent même l’honneur de participer aux Jeux Olympiques. Guy Miserque qui, comme Marc Legros, participa aux Jeux de Mexico et de Munich a également accompagné la délégation belge à Tokyo et à Montréal. Ces mêmes joueurs furent nommés Stick d’Or en 1966 pour le premier et en 1969 pour le second.

Vu sa santé florissante, le Park commençait à attirer de plus en plus de monde! Mais si certaines dérogations avaient été accordées (rappelons-nous qu’il s’agissait d’un club réservé aux seuls fonctionnaires) concernant l’acceptation de quelques membres (uniquement pour l'équipe première (!), imaginez les problèmes), nous étions irrémédiablement condamnés à disparaître, vu l’impossibilité de recrutement auprès des jeunes.

Thierry Maison, Président de l’époque, et d’autres collaborateurs bénévoles acharnés, prirent la décision qu’il fallait !

Ils fondèrent une’A.S.B.L.  pour pouvoir entamer les démarches afin de trouver des installations qui nous donneraient la possibilité de garder nos jeunes talents et d’effectuer le recrutement nécessaire à l’évolution du club ambitieux que nous étions. 

En 1981, la page de Woluwé était ainsi tournée. Nous sommes donc ainsi devenus locataires des installations du Centre Sportif de la Forêt de Soignes.

L’effet fut rapide et le Parc passa en une trentaine d'années de 80 membres à aujourd'hui (2017) environ 1250, en connaissant quelques réussites  sportives :

(Plusieurs membres participèrent à cette réussite dont Kinou Dequinze qui nous a malheureusement quitté prématurément, mais il est resté dans les cœurs de tous les anciens parcmen, Béa, son épouse, Barbara et Maïté, ses filles, et ses 6 petit-enfants commémorent sa mémoire tous les ans (en juin) en organisant ce qui est maintenant devenu le traditionnel Challenge KINOU)

Notre équipe Messieurs remonte parmi l’élite alors que notre équipe Dames perpétue la tradition pendant de nombreuses années en se baladant dans les sommets de la première division (actuellement rebaptisée Division Honneur), allant jusqu'à remporter un triplé historique au cours de la saison 2001-2002 : le titre de Champion de Belgique, la Coupe de Belgique ainsi que le championnat "indoor"!

Les Dames ont remporté les Championnat de hockey en salle à 5 reprises et participé à 6 Coupes d’Europe (Indoor et Outdoor) en Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Slovénie et Lituanie en 2017.

Notre école de jeunes a alimenté les différentes équipes nationales, par nos vedettes féminines que sont , Anne-France Biart, Morgane Vouche,  Barbara Dequinze - 85 caps sur 12 ans d'équipe nationale -, Maité Dequinze - 55 caps -, Céline Robiette - 15 caps -, Sophie Turine - 15 caps- et Cécile Dekeyser - 9 caps, Delphine Biart, ainsi que, du côté masculin, les frères Jérôme et Antoine Houbart, Philippe Maison,Thibault Collin, Olivier Nailis, et également Philippe Van Hemelen et Patrice Houssein (J.O. Pékin) (tous deux sticks d’Or également) même s’ils ont prolongé leurs carrières sous d’autres cieux, et furent également formés au Parc ! 

Un groupe de jeunes dirigeants a depuis quelques années pris la destinée du Club en main pour lui donner une structure semi-professionnelle indispensable pour assurer une bonne gestion sportive et financière tout en gardant un esprit amateur, convivial et familial.

Infrastructures 
Le Parc Hockey Club compte dans ses installations deux terrains de hockey (astro mouillé) avec éclairage. Club House et vestiaires avec douches.

Notes et références 

Club de hockey sur gazon de la Région de Bruxelles-Capitale
Sport à Auderghem